Сен-Роме́н-е-Сен-Клема́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 135 км на північний схід від Бордо, 29 км на північний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 143 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 325,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Ромен-е-Сен-Клеман на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ромен-е-Сен-Клеман на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ромен-е-Сен-Клеман на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ромен-е-Сен-Клеман на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь